Еськовичи  — топоним:

Беларусь 
 Еськовичи — деревня, Крупицкий сельсовет, Минский район, Минская область
 Еськовичи — деревня, Липский сельсовет, Несвижский район, Минская область